Ел Нуево Дија има више значења:

 Ел Нуево Дија, Ранчо лос Ернандез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Нуево Дија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику